Abraham Núñez puede referirse a:
Abraham Núñez, infielder dominicano que debutó en Grandes Ligas en 1997.
Abraham Núñez, outfielder dominicano que debutó en Grandes Ligas en 2002.